Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Holt (Holt County) :
Comté de Holt, situé dans l'État du Missouri ;
Comté de Holt, situé dans l'État du Nebraska.